Con il nome Carlo Teodoro di Wittelsbach sono conosciuti i seguenti personaggi:

Carlo Teodoro di Wittelsbach (1724-1799), Principe elettore, Conte palatino e Duca di Baviera;
Carlo Teodoro di Wittelsbach (1839-1909), duca in Baviera e fratello minore dell'imperatrice austriaca Elisabetta di Baviera;
Carlo Teodoro di Wittelsbach (1795-1875), principe di Baviera e generale.